El Torneig de Buenos Aires 2023, conegut oficialment com a Argentina Open 2023, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de febrer de 2023 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista espanyol Carlos Alcaraz va guanyar el primer títol individual de la temporada en el primer torneig que disputava després d'una lesió abdominal, i el setè títol de la seva trajectòria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
ATP Tour 2023